Osoby o tym nazwisku:
 Stanisław Brejnak – polski pilot 
 Zygmunt Brejnak – polski żołnierz